Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ASB Classic 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 1. bis 3. Januar 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Auckland